X-bow kan avse:

X-Bow, en sportbil som tillverkas av motorcykelfabriken KTM 
X-bow, en typ av inverterad stäv